|-
|(58501)||1996 VQ2|| align=right|16,2|| align=right|2,327|| align=right|0,238|| align=right|1,01|| align=right|3,549||MBA||10. november 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(58502)||1996 VH3|| align=right|15,0|| align=right|2,743|| align=right|0,108|| align=right|3,00|| align=right|4,541||MBA||12. november 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(58503)||1996 VJ3|| align=right|15,2|| align=right|3,040|| align=right|0,042|| align=right|11,76|| align=right|5,299||MBA||12. november 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(58504)||1996 VZ3|| align=right|15,2|| align=right|2,761|| align=right|0,077|| align=right|15,60|| align=right|4,588||MBA||7. november 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58505)||1996 VU15|| align=right|15,4|| align=right|2,689|| align=right|0,151|| align=right|14,88|| align=right|4,409||MBA||5. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58506)||1996 VJ22|| align=right|14,8|| align=right|2,698|| align=right|0,053|| align=right|21,89|| align=right|4,430||MBA||9. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58507)||1996 VX32|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,171|| align=right|2,49|| align=right|3,711||MBA||5. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58508)||1996 WA2|| align=right|15,2|| align=right|2,687|| align=right|0,101|| align=right|15,94|| align=right|4,403||MBA||30. november 1996||Dossobuono||L. Lai
|-
|(58509)||1996 XB1|| align=right|14,7|| align=right|3,066|| align=right|0,091|| align=right|10,34|| align=right|5,368||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58510)||1996 XH2|| align=right|14,7|| align=right|2,632|| align=right|0,148|| align=right|13,08|| align=right|4,269||MBA||3. december 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(58511)||1996 XB4|| align=right|14,9|| align=right|2,907|| align=right|0,181|| align=right|4,06|| align=right|4,956||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58512)||1996 XR4|| align=right|15,1|| align=right|2,717|| align=right|0,060|| align=right|13,71|| align=right|4,477||MBA||6. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58513)||1996 XW11|| align=right|15,6|| align=right|2,930|| align=right|0,112|| align=right|3,08|| align=right|5,015||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58514)||1996 XK12|| align=right|14,9|| align=right|2,972|| align=right|0,089|| align=right|13,89|| align=right|5,122||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58515)||1996 XY12|| align=right|15,2|| align=right|2,937|| align=right|0,081|| align=right|11,86|| align=right|5,033||MBA||8. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58516)||1996 XT14|| align=right|16,4|| align=right|1,904|| align=right|0,094|| align=right|24,75|| align=right|2,626||MBA||11. december 1996||Kleť||Klet
|-
|(58517)||1997 AJ|| align=right|14,5|| align=right|2,783|| align=right|0,288|| align=right|8,41|| align=right|4,643||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58518)||1997 AC2|| align=right|14,1|| align=right|3,080|| align=right|0,191|| align=right|7,86|| align=right|5,404||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58519)||1997 AU2|| align=right|14,3|| align=right|3,076|| align=right|0,147|| align=right|15,79|| align=right|5,395||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58520)||1997 AP3|| align=right|16,5|| align=right|2,516|| align=right|0,115|| align=right|7,86|| align=right|3,990||MBA||3. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58521)||1997 AC8|| align=right|14,4|| align=right|2,967|| align=right|0,083|| align=right|8,19|| align=right|5,110||MBA||2. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58522)||1997 AW19|| align=right|15,7|| align=right|3,055|| align=right|0,086|| align=right|6,94|| align=right|5,340||MBA||10. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58523)||1997 BU|| align=right|14,8|| align=right|3,088|| align=right|0,152|| align=right|15,41|| align=right|5,427||MBA||27. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58524)||1997 BE1|| align=right|15,1|| align=right|3,002|| align=right|0,160|| align=right|0,72|| align=right|5,201||MBA||26. januar 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58525)||1997 BX3|| align=right|15,3|| align=right|3,088|| align=right|0,129|| align=right|0,51|| align=right|5,426||MBA||31. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58526)||1997 BD4|| align=right|15,8|| align=right|3,109|| align=right|0,059|| align=right|1,99|| align=right|5,481||MBA||31. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58527)||1997 BF4|| align=right|15,7|| align=right|2,999|| align=right|0,136|| align=right|0,42|| align=right|5,192||MBA||31. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58528)||1997 BH7|| align=right|15,7|| align=right|3,174|| align=right|0,142|| align=right|2,33|| align=right|5,654||MBA||28. januar 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58529)||1997 CX|| align=right|15,8|| align=right|2,234|| align=right|0,144|| align=right|4,29|| align=right|3,339||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58530)||1997 CU2|| align=right|14,7|| align=right|3,175|| align=right|0,168|| align=right|10,58|| align=right|5,657||MBA||2. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58531)||1997 CS4|| align=right|14,7|| align=right|3,115|| align=right|0,121|| align=right|19,69|| align=right|5,497||MBA||3. februar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(58532)||1997 CY9|| align=right|17,0|| align=right|2,237|| align=right|0,250|| align=right|4,65|| align=right|3,345||MBA||2. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58533)||1997 CD12|| align=right|15,1|| align=right|2,734|| align=right|0,003|| align=right|5,69|| align=right|4,519||MBA||3. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58534)||1997 CQ29|| align=right|6,6|| align=right|45,43|| align=right|0,121|| align=right|2,90|| align=right|307||CBW BIN||4. februar 1997||Mauna Kea||C. Trujillo; J. Chen; D. C. Jewitt; J. Luu
|-
|58535 Pattillo||1997 DP|| align=right|15,1|| align=right|3,159|| align=right|0,133|| align=right|6,69|| align=right|5,613||MBA||16. februar 1997||Needville||Needville
|-
|(58536)||1997 EQ8|| align=right|16,0|| align=right|2,796|| align=right|0,091|| align=right|3,36|| align=right|4,674||MBA||2. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58537)||1997 EG14|| align=right|15,9|| align=right|3,197|| align=right|0,115|| align=right|3,79|| align=right|5,715||MBA||3. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58538)||1997 EN15|| align=right|15,7|| align=right|3,145|| align=right|0,008|| align=right|2,68|| align=right|5,577||MBA||4. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58539)||1997 ET16|| align=right|15,8|| align=right|3,183|| align=right|0,158|| align=right|1,30|| align=right|5,679||MBA||5. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58540)||1997 ET17|| align=right|15,1|| align=right|2,191|| align=right|0,153|| align=right|1,28|| align=right|3,242||MBA||3. marec 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(58541)||1997 EA18|| align=right|14,9|| align=right|3,121|| align=right|0,119|| align=right|1,60|| align=right|5,512||MBA||3. marec 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(58542)||1997 EQ22|| align=right|14,9|| align=right|3,102|| align=right|0,120|| align=right|0,74|| align=right|5,463||MBA||5. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58543)||1997 ET32|| align=right|15,5|| align=right|3,184|| align=right|0,164|| align=right|4,77|| align=right|5,680||MBA||11. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58544)||1997 EK42|| align=right|14,4|| align=right|3,187|| align=right|0,090|| align=right|5,03|| align=right|5,688||MBA||10. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58545)||1997 EG43|| align=right|15,1|| align=right|3,015|| align=right|0,057|| align=right|10,30|| align=right|5,233||MBA||10. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58546)||1997 FQ2|| align=right|14,8|| align=right|3,159|| align=right|0,055|| align=right|13,33|| align=right|5,614||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58547)||1997 FZ2|| align=right|15,2|| align=right|3,214|| align=right|0,161|| align=right|3,80|| align=right|5,760||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58548)||1997 GK12|| align=right|15,3|| align=right|3,193|| align=right|0,061|| align=right|4,27|| align=right|5,704||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58549)||1997 GM14|| align=right|15,9|| align=right|2,561|| align=right|0,142|| align=right|3,28|| align=right|4,099||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58550)||1997 GN19|| align=right|14,4|| align=right|3,215|| align=right|0,126|| align=right|22,48|| align=right|5,764||MBA||5. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58551)||1997 GP28|| align=right|15,3|| align=right|3,222|| align=right|0,058|| align=right|12,64|| align=right|5,783||MBA||7. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58552)||1997 GH32|| align=right|14,7|| align=right|3,200|| align=right|0,176|| align=right|1,10|| align=right|5,722||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58553)||1997 GK43|| align=right|13,6|| align=right|3,151|| align=right|0,153|| align=right|18,92|| align=right|5,592||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58554)||1997 HX|| align=right|15,4|| align=right|3,235|| align=right|0,097|| align=right|0,79|| align=right|5,817||MBA||28. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58555)||1997 HA3|| align=right|16,5|| align=right|2,285|| align=right|0,196|| align=right|5,53|| align=right|3,453||MBA||30. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58556)||1997 HH7|| align=right|14,8|| align=right|3,221|| align=right|0,132|| align=right|4,39|| align=right|5,780||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58557)||1997 KE3|| align=right|15,6|| align=right|2,697|| align=right|0,209|| align=right|12,44|| align=right|4,428||MBA||30. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58558)||1997 LE4|| align=right|13,4|| align=right|3,225|| align=right|0,081|| align=right|21,14|| align=right|5,791||MBA||9. junij 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(58559)||1997 LT5|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,196|| align=right|11,53|| align=right|3,710||MBA||12. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58560)||1997 LK11|| align=right|15,4|| align=right|3,081|| align=right|0,095|| align=right|3,11|| align=right|5,406||MBA||7. junij 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58561)||1997 ME9|| align=right|16,5|| align=right|2,689|| align=right|0,028|| align=right|1,93|| align=right|4,408||MBA||30. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58562)||1997 NG1|| align=right|15,7|| align=right|2,753|| align=right|0,029|| align=right|2,50|| align=right|4,566||MBA||2. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58563)||1997 NE5|| align=right|15,5|| align=right|2,162|| align=right|0,167|| align=right|3,81|| align=right|3,179||MBA||1. julij 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58564)||1997 NQ6|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,123|| align=right|4,38|| align=right|3,435||MBA||9. julij 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58565)||1997 OC2|| align=right|16,5|| align=right|2,284|| align=right|0,049|| align=right|1,30|| align=right|3,450||MBA||29. julij 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(58566)||1997 PN3|| align=right|14,9|| align=right|2,877|| align=right|0,060|| align=right|2,40|| align=right|4,880||MBA||5. avgust 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58567)||1997 QB|| align=right|15,8|| align=right|2,620|| align=right|0,066|| align=right|5,08|| align=right|4,240||MBA||21. avgust 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(58568)||1997 QM1|| align=right|16,6|| align=right|2,403|| align=right|0,110|| align=right|6,88|| align=right|3,725||MBA||31. avgust 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(58569)||1997 QY2|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,244|| align=right|5,23|| align=right|3,612||MBA||28. avgust 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(58570)||1997 RD4|| align=right|15,8|| align=right|2,274|| align=right|0,140|| align=right|7,34|| align=right|3,429||MBA||3. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|(58571)||1997 RB5|| align=right|16,1|| align=right|2,340|| align=right|0,196|| align=right|2,44|| align=right|3,579||MBA||8. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|(58572)||1997 RV6|| align=right|15,5|| align=right|2,281|| align=right|0,070|| align=right|6,87|| align=right|3,445||MBA||7. september 1997||Montelupo||M. Tombelli; G. Forti
|-
|58573 Serpieri||1997 RD7|| align=right|17,1|| align=right|2,358|| align=right|0,266|| align=right|0,96|| align=right|3,620||MBA||9. september 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(58574)||1997 RD8|| align=right|16,6|| align=right|2,238|| align=right|0,170|| align=right|1,37|| align=right|3,347||MBA||11. september 1997||Kleť||Klet
|-
|(58575)||1997 RK9|| align=right|15,1|| align=right|2,436|| align=right|0,172|| align=right|6,34|| align=right|3,801||MBA||11. september 1997||Haleakala||AMOS
|-
|(58576)||1997 RQ9|| align=right|16,6|| align=right|2,348|| align=right|0,091|| align=right|2,87|| align=right|3,598||MBA||4. september 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58577)||1997 SV|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,122|| align=right|7,15|| align=right|3,641||MBA||16. september 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|58578 Žídek||1997 SP2|| align=right|16,1|| align=right|2,359|| align=right|0,239|| align=right|2,52|| align=right|3,624||MBA||24. september 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|58579 Ehrenberg||1997 SQ2|| align=right|17,1|| align=right|2,212|| align=right|0,187|| align=right|2,19|| align=right|3,290||MBA||24. september 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(58580)||1997 SW2|| align=right|16,1|| align=right|2,207|| align=right|0,122|| align=right|7,16|| align=right|3,278||MBA||24. september 1997||Bologna||E. Colombini
|-
|(58581)||1997 SB3|| align=right|15,6|| align=right|2,271|| align=right|0,141|| align=right|4,81|| align=right|3,423||MBA||24. september 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(58582)||1997 SF3|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,130|| align=right|6,88|| align=right|3,445||MBA||25. september 1997||Kleť||Klet
|-
|(58583)||1997 SV4|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,107|| align=right|6,50|| align=right|3,522||MBA||25. september 1997||Dossobuono||L. Lai
|-
|(58584)||1997 SE11|| align=right|16,0|| align=right|2,716|| align=right|0,243|| align=right|4,20|| align=right|4,476||MBA||29. september 1997||Zeno||T. Stafford
|-
|(58585)||1997 SX11|| align=right|16,2|| align=right|2,317|| align=right|0,140|| align=right|2,65|| align=right|3,525||MBA||27. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58586)||1997 SG23|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,098|| align=right|4,40|| align=right|3,634||MBA||29. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58587)||1997 SK23|| align=right|17,3|| align=right|2,434|| align=right|0,155|| align=right|1,39|| align=right|3,797||MBA||29. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58588)||1997 SV23|| align=right|15,9|| align=right|2,451|| align=right|0,146|| align=right|2,70|| align=right|3,837||MBA||29. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58589)||1997 SF25|| align=right|14,8|| align=right|2,399|| align=right|0,133|| align=right|6,68|| align=right|3,715||MBA||29. september 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(58590)||1997 SX30|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,102|| align=right|7,39|| align=right|3,674||MBA||29. september 1997||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|(58591)||1997 SV31|| align=right|16,0|| align=right|2,239|| align=right|0,192|| align=right|2,16|| align=right|3,349||MBA||29. september 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58592)||1997 SB35|| align=right|15,2|| align=right|2,973|| align=right|0,003|| align=right|8,50|| align=right|5,125||MBA||30. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58593)||1997 TD2|| align=right|16,3|| align=right|2,476|| align=right|0,123|| align=right|7,47|| align=right|3,896||MBA||3. oktober 1997||Caussols||ODAS
|-
|(58594)||1997 TF9|| align=right|16,3|| align=right|2,458|| align=right|0,129|| align=right|2,23|| align=right|3,853||MBA||2. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58595)||1997 TX9|| align=right|15,8|| align=right|2,252|| align=right|0,186|| align=right|6,39|| align=right|3,379||MBA||5. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(58596)||1997 TC10|| align=right|16,8|| align=right|2,442|| align=right|0,169|| align=right|2,18|| align=right|3,815||MBA||6. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(58597)||1997 TH10|| align=right|15,8|| align=right|2,581|| align=right|0,136|| align=right|3,42|| align=right|4,145||MBA||6. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(58598)||1997 TX11|| align=right|16,1|| align=right|2,295|| align=right|0,149|| align=right|3,81|| align=right|3,476||MBA||7. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58599)||1997 TK13|| align=right|15,9|| align=right|2,910|| align=right|0,059|| align=right|5,79|| align=right|4,964||MBA||3. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58600)||1997 TC17|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,182|| align=right|1,82|| align=right|3,326||MBA||5. oktober 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(58601)||1997 TW18|| align=right|15,8|| align=right|2,398|| align=right|0,103|| align=right|3,14|| align=right|3,712||MBA||7. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58602)||1997 TG25|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,194|| align=right|0,67|| align=right|3,663||MBA||11. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(58603)||1997 TM25|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,242|| align=right|7,13|| align=right|3,406||MBA||11. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58604)||1997 TT26|| align=right|14,9|| align=right|2,695|| align=right|0,286|| align=right|8,90|| align=right|4,424||MBA||15. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58605)||1997 TA27|| align=right|15,3|| align=right|2,375|| align=right|0,227|| align=right|1,29|| align=right|3,659||MBA||8. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58606)||1997 TF27|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,118|| align=right|7,15|| align=right|3,660||MBA||4. oktober 1997||Caussols||ODAS
|-
|58607 Wenzel||1997 UL|| align=right|15,9|| align=right|2,256|| align=right|0,090|| align=right|6,48|| align=right|3,388||MBA||19. oktober 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|58608 Geroldrichter||1997 UY|| align=right|14,9|| align=right|2,807|| align=right|0,147|| align=right|6,04|| align=right|4,703||MBA||22. oktober 1997||Kleť||M. Tichý
|-
|(58609)||1997 UZ1|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,120|| align=right|7,34|| align=right|3,569||MBA||23. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58610)||1997 UN3|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,205|| align=right|4,12|| align=right|4,136||MBA||26. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58611)||1997 UC4|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,049|| align=right|3,95|| align=right|3,398||MBA||17. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58612)||1997 UA5|| align=right|15,9|| align=right|2,338|| align=right|0,229|| align=right|6,94|| align=right|3,574||MBA||21. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58613)||1997 UN7|| align=right|15,8|| align=right|2,528|| align=right|0,123|| align=right|3,05|| align=right|4,018||MBA||25. oktober 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(58614)||1997 UO7|| align=right|15,7|| align=right|2,457|| align=right|0,149|| align=right|4,19|| align=right|3,850||MBA||25. oktober 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(58615)||1997 UP13|| align=right|15,3|| align=right|2,346|| align=right|0,143|| align=right|3,88|| align=right|3,593||MBA||23. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58616)||1997 UT17|| align=right|15,3|| align=right|3,115|| align=right|0,140|| align=right|6,14|| align=right|5,496||MBA||25. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58617)||1997 UC21|| align=right|15,2|| align=right|2,380|| align=right|0,132|| align=right|7,05|| align=right|3,670||MBA||31. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58618)||1997 UU21|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,175|| align=right|3,52|| align=right|3,660||MBA||29. oktober 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(58619)||1997 UF22|| align=right|15,6|| align=right|2,423|| align=right|0,086|| align=right|3,60|| align=right|3,771||MBA||26. oktober 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(58620)||1997 UG22|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,083|| align=right|7,57|| align=right|3,636||MBA||26. oktober 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(58621)||1997 UR23|| align=right|15,6|| align=right|2,386|| align=right|0,184|| align=right|2,61|| align=right|3,685||MBA||27. oktober 1997||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(58622)||1997 VU|| align=right|14,9|| align=right|2,638|| align=right|0,094|| align=right|13,79|| align=right|4,285||MBA||2. november 1997||Yatsuka||H. Abe; S. Miyasaka
|-
|(58623)||1997 VZ1|| align=right|14,3|| align=right|2,472|| align=right|0,140|| align=right|6,19|| align=right|3,886||MBA||1. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58624)||1997 VC2|| align=right|14,6|| align=right|3,018|| align=right|0,092|| align=right|9,66|| align=right|5,242||MBA||1. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58625)||1997 VE2|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,261|| align=right|5,02|| align=right|4,124||MBA||1. november 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(58626)||1997 VF5|| align=right|14,5|| align=right|2,388|| align=right|0,149|| align=right|11,81|| align=right|3,690||MBA||1. november 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(58627)||1997 VG5|| align=right|15,7|| align=right|2,313|| align=right|0,176|| align=right|7,38|| align=right|3,518||MBA||8. november 1997||Toyama||M. Aoki
|-
|(58628)||1997 VP7|| align=right|15,5|| align=right|2,812|| align=right|0,125|| align=right|6,08|| align=right|4,714||MBA||2. november 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58629)||1997 VL8|| align=right|15,9|| align=right|2,629|| align=right|0,262|| align=right|4,41|| align=right|4,262||MBA||1. november 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58630)||1997 WC|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,146|| align=right|6,14|| align=right|3,457||MBA||18. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58631)||1997 WE2|| align=right|14,8|| align=right|2,357|| align=right|0,217|| align=right|9,72|| align=right|3,619||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58632)||1997 WM2|| align=right|14,7|| align=right|2,953|| align=right|0,048|| align=right|2,56|| align=right|5,074||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58633)||1997 WY2|| align=right|15,3|| align=right|2,754|| align=right|0,050|| align=right|2,85|| align=right|4,569||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58634)||1997 WF3|| align=right|16,4|| align=right|2,380|| align=right|0,206|| align=right|0,88|| align=right|3,670||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58635)||1997 WQ6|| align=right|16,1|| align=right|2,566|| align=right|0,092|| align=right|6,56|| align=right|4,109||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58636)||1997 WQ13|| align=right|15,4|| align=right|2,777|| align=right|0,206|| align=right|10,09|| align=right|4,626||MBA||21. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58637)||1997 WT14|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,132|| align=right|7,62|| align=right|3,624||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58638)||1997 WA17|| align=right|15,1|| align=right|2,935|| align=right|0,064|| align=right|12,09|| align=right|5,028||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58639)||1997 WZ17|| align=right|15,9|| align=right|2,605|| align=right|0,236|| align=right|11,48|| align=right|4,204||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58640)||1997 WH18|| align=right|15,4|| align=right|2,405|| align=right|0,094|| align=right|7,17|| align=right|3,730||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58641)||1997 WX20|| align=right|14,3|| align=right|2,630|| align=right|0,190|| align=right|32,99|| align=right|4,264||MBA||29. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58642)||1997 WL24|| align=right|16,1|| align=right|2,565|| align=right|0,218|| align=right|0,61|| align=right|4,107||MBA||25. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58643)||1997 WO25|| align=right|16,8|| align=right|2,211|| align=right|0,103|| align=right|4,66|| align=right|3,287||MBA||28. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58644)||1997 WU31|| align=right|15,7|| align=right|2,584|| align=right|0,203|| align=right|3,21|| align=right|4,154||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58645)||1997 WT33|| align=right|15,4|| align=right|2,466|| align=right|0,147|| align=right|2,15|| align=right|3,872||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58646)||1997 WD35|| align=right|14,6|| align=right|2,561|| align=right|0,153|| align=right|13,97|| align=right|4,097||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58647)||1997 WW35|| align=right|15,9|| align=right|2,418|| align=right|0,132|| align=right|2,67|| align=right|3,758||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58648)||1997 WZ36|| align=right|16,4|| align=right|2,379|| align=right|0,178|| align=right|2,78|| align=right|3,669||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58649)||1997 WL38|| align=right|15,4|| align=right|2,454|| align=right|0,126|| align=right|4,02|| align=right|3,843||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58650)||1997 WR39|| align=right|16,2|| align=right|2,298|| align=right|0,208|| align=right|6,39|| align=right|3,483||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58651)||1997 WL42|| align=right|15,3|| align=right|2,549|| align=right|0,190|| align=right|5,70|| align=right|4,069||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58652)||1997 WD43|| align=right|15,1|| align=right|2,635|| align=right|0,308|| align=right|10,53|| align=right|4,276||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58653)||1997 WV45|| align=right|15,5|| align=right|2,542|| align=right|0,176|| align=right|4,19|| align=right|4,052||MBA||26. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58654)||1997 WA48|| align=right|16,0|| align=right|2,601|| align=right|0,237|| align=right|6,57|| align=right|4,195||MBA||26. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58655)||1997 WU49|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,189|| align=right|2,26|| align=right|4,192||MBA||26. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58656)||1997 WT50|| align=right|15,7|| align=right|2,406|| align=right|0,166|| align=right|2,79|| align=right|3,732||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58657)||1997 WG54|| align=right|16,6|| align=right|2,403|| align=right|0,093|| align=right|2,34|| align=right|3,724||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58658)||1997 WY57|| align=right|16,4|| align=right|2,436|| align=right|0,131|| align=right|6,55|| align=right|3,801||MBA||27. november 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(58659)||1997 WZ57|| align=right|16,0|| align=right|2,383|| align=right|0,224|| align=right|4,00|| align=right|3,677||MBA||27. november 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(58660)||1997 XR|| align=right|15,5|| align=right|2,257|| align=right|0,146|| align=right|6,65|| align=right|3,390||MBA||3. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58661)||1997 XU|| align=right|14,6|| align=right|2,552|| align=right|0,081|| align=right|7,57|| align=right|4,076||MBA||3. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58662)||1997 XJ2|| align=right|15,2|| align=right|2,587|| align=right|0,153|| align=right|1,47|| align=right|4,160||MBA||3. december 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(58663)||1997 XZ10|| align=right|15,4|| align=right|2,531|| align=right|0,143|| align=right|2,20|| align=right|4,027||MBA||9. december 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(58664)||1997 YA1|| align=right|16,0|| align=right|2,370|| align=right|0,246|| align=right|4,13|| align=right|3,649||MBA||21. december 1997||Kleť||Klet
|-
|(58665)||1997 YO1|| align=right|16,0|| align=right|2,738|| align=right|0,250|| align=right|8,18|| align=right|4,530||MBA||19. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58666)||1997 YJ2|| align=right|14,4|| align=right|2,687|| align=right|0,083|| align=right|10,84|| align=right|4,405||MBA||21. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58667)||1997 YS2|| align=right|16,0|| align=right|2,457|| align=right|0,121|| align=right|6,85|| align=right|3,851||MBA||21. december 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(58668)||1997 YJ3|| align=right|15,0|| align=right|2,308|| align=right|0,168|| align=right|7,49|| align=right|3,505||MBA||17. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58669)||1997 YF5|| align=right|15,6|| align=right|2,224|| align=right|0,154|| align=right|5,06|| align=right|3,315||MBA||20. december 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(58670)||1997 YA6|| align=right|15,1|| align=right|2,602|| align=right|0,173|| align=right|3,84|| align=right|4,197||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58671)||1997 YC8|| align=right|15,5|| align=right|2,464|| align=right|0,101|| align=right|6,58|| align=right|3,867||MBA||25. december 1997||Needville||Needville
|-
|58672 Remigio||1997 YT8|| align=right|13,4|| align=right|2,621|| align=right|0,246|| align=right|12,22|| align=right|4,242||MBA||28. december 1997||Monte Viseggi||Monte Viseggi
|-
|(58673)||1997 YA9|| align=right|14,2|| align=right|2,560|| align=right|0,140|| align=right|11,07|| align=right|4,095||MBA||25. december 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(58674)||1997 YG12|| align=right|15,1|| align=right|2,673|| align=right|0,232|| align=right|3,52|| align=right|4,368||MBA||21. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58675)||1997 YD14|| align=right|14,2|| align=right|3,140|| align=right|0,208|| align=right|7,73|| align=right|5,563||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58676)||1997 YN16|| align=right|15,4|| align=right|2,455|| align=right|0,163|| align=right|3,06|| align=right|3,846||MBA||31. december 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(58677)||1997 YJ17|| align=right|16,3|| align=right|2,239|| align=right|0,041|| align=right|1,32|| align=right|3,351||MBA||28. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58678)||1997 YE18|| align=right|14,4|| align=right|3,067|| align=right|0,031|| align=right|9,23|| align=right|5,369||MBA||24. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58679)||1998 AH|| align=right|14,8|| align=right|2,602|| align=right|0,284|| align=right|4,06|| align=right|4,196||MBA||1. januar 1998||Bornheim||N. Ehring
|-
|(58680)||1998 AO5|| align=right|14,3|| align=right|2,600|| align=right|0,122|| align=right|7,87|| align=right|4,193||MBA||8. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58681)||1998 AJ7|| align=right|15,0|| align=right|2,608|| align=right|0,175|| align=right|3,55|| align=right|4,210||MBA||5. januar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58682)||1998 AL8|| align=right|15,3|| align=right|2,658|| align=right|0,160|| align=right|2,02|| align=right|4,334||MBA||10. januar 1998||Kleť||Klet
|-
|(58683)||1998 AJ10|| align=right|16,1|| align=right|2,254|| align=right|0,285|| align=right|4,52|| align=right|3,383||MBA||15. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58684)||1998 AA11|| align=right|15,8|| align=right|2,422|| align=right|0,158|| align=right|3,48|| align=right|3,769||MBA||2. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58685)||1998 BP|| align=right|16,9|| align=right|2,315|| align=right|0,100|| align=right|4,90|| align=right|3,521||MBA||18. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58686)||1998 BB1|| align=right|14,0|| align=right|2,610|| align=right|0,134|| align=right|13,55|| align=right|4,216||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58687)||1998 BJ3|| align=right|16,4|| align=right|2,334|| align=right|0,229|| align=right|2,75|| align=right|3,566||MBA||18. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58688)||1998 BJ4|| align=right|13,4|| align=right|2,738|| align=right|0,283|| align=right|10,57|| align=right|4,530||MBA||21. januar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(58689)||1998 BY9|| align=right|16,0|| align=right|2,658|| align=right|0,097|| align=right|6,78|| align=right|4,333||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58690)||1998 BP10|| align=right|16,4|| align=right|2,335|| align=right|0,169|| align=right|6,75|| align=right|3,567||MBA||27. januar 1998||Kleť||Klet
|-
|(58691)||1998 BG14|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,069|| align=right|4,83|| align=right|4,088||MBA||24. januar 1998||Monte Viseggi||Monte Viseggi
|-
|(58692)||1998 BF17|| align=right|15,9|| align=right|2,614|| align=right|0,115|| align=right|2,78|| align=right|4,225||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58693)||1998 BG25|| align=right|14,7|| align=right|2,699|| align=right|0,089|| align=right|7,67|| align=right|4,432||MBA||28. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58694)||1998 BQ25|| align=right|14,9|| align=right|2,630|| align=right|0,104|| align=right|14,56|| align=right|4,264||MBA||27. januar 1998||Kleť||Klet
|-
|(58695)||1998 BJ26|| align=right|16,2|| align=right|2,395|| align=right|0,128|| align=right|1,65|| align=right|3,705||MBA||28. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58696)||1998 BW26|| align=right|15,2|| align=right|2,555|| align=right|0,127|| align=right|3,45|| align=right|4,082||MBA||18. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58697)||1998 BL27|| align=right|15,5|| align=right|2,833|| align=right|0,105|| align=right|1,24|| align=right|4,768||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58698)||1998 BE31|| align=right|16,5|| align=right|2,573|| align=right|0,027|| align=right|0,77|| align=right|4,127||MBA||26. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58699)||1998 BK42|| align=right|14,7|| align=right|2,480|| align=right|0,162|| align=right|15,15|| align=right|3,905||MBA||26. januar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58700)||1998 BQ42|| align=right|16,8|| align=right|2,351|| align=right|0,151|| align=right|2,48|| align=right|3,604||MBA||18. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58701)||1998 BR42|| align=right|13,8|| align=right|3,127|| align=right|0,041|| align=right|21,08|| align=right|5,528||MBA||18. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58702)||1998 BX43|| align=right|15,1|| align=right|2,647|| align=right|0,181|| align=right|4,93|| align=right|4,305||MBA||25. januar 1998||Cima Ekar||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(58703)||1998 BH44|| align=right|14,6|| align=right|2,462|| align=right|0,250|| align=right|3,08|| align=right|3,861||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58704)||1998 BA46|| align=right|14,6|| align=right|3,158|| align=right|0,160|| align=right|0,41|| align=right|5,612||MBA||26. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58705)||1998 BN47|| align=right|15,6|| align=right|2,721|| align=right|0,212|| align=right|9,72|| align=right|4,487||MBA||25. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(58706)||1998 CD|| align=right|16,7|| align=right|2,390|| align=right|0,105|| align=right|5,10|| align=right|3,693||MBA||1. februar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58707)||1998 CS|| align=right|14,9|| align=right|2,603|| align=right|0,039|| align=right|12,87|| align=right|4,198||MBA||2. februar 1998||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(58708)||1998 CX1|| align=right|16,8|| align=right|2,313|| align=right|0,074|| align=right|5,41|| align=right|3,518||MBA||6. februar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58709)||1998 CT2|| align=right|15,2|| align=right|3,238|| align=right|0,112|| align=right|4,60|| align=right|5,826||MBA||14. februar 1998||San Marcello||L. Tesi; G. Forti
|-
|(58710)||1998 CH3|| align=right|15,1|| align=right|3,039|| align=right|0,115|| align=right|3,40|| align=right|5,298||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58711)||1998 CM3|| align=right|14,5|| align=right|2,663|| align=right|0,073|| align=right|5,73|| align=right|4,346||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58712)||1998 CX4|| align=right|13,9|| align=right|2,462|| align=right|0,033|| align=right|7,52|| align=right|3,863||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58713)||1998 DS|| align=right|16,6|| align=right|2,349|| align=right|0,149|| align=right|3,75|| align=right|3,599||MBA||19. februar 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(58714)||1998 DS2|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,199|| align=right|7,54|| align=right|3,611||MBA||16. februar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58715)||1998 DK3|| align=right|15,8|| align=right|2,564|| align=right|0,261|| align=right|4,32|| align=right|4,105||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(58716)||1998 DU4|| align=right|15,4|| align=right|2,713|| align=right|0,246|| align=right|10,50|| align=right|4,467||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(58717)||1998 DE8|| align=right|15,6|| align=right|2,725|| align=right|0,127|| align=right|3,60|| align=right|4,497||MBA||21. februar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58718)||1998 DN9|| align=right|14,0|| align=right|2,739|| align=right|0,125|| align=right|10,46|| align=right|4,531||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(58719)||1998 DY10|| align=right|14,9|| align=right|2,741|| align=right|0,173|| align=right|5,24|| align=right|4,538||MBA||17. februar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58720)||1998 DD11|| align=right|14,9|| align=right|2,714|| align=right|0,178|| align=right|9,56|| align=right|4,470||MBA||19. februar 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(58721)||1998 DX14|| align=right|13,4|| align=right|3,126|| align=right|0,100|| align=right|14,62|| align=right|5,526||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(58722)||1998 DN17|| align=right|14,9|| align=right|2,726|| align=right|0,196|| align=right|11,90|| align=right|4,500||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58723)||1998 DU17|| align=right|16,4|| align=right|2,687|| align=right|0,242|| align=right|3,34|| align=right|4,403||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58724)||1998 DY17|| align=right|16,0|| align=right|3,009|| align=right|0,094|| align=right|3,27|| align=right|5,220||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58725)||1998 DZ18|| align=right|16,2|| align=right|2,670|| align=right|0,275|| align=right|3,98|| align=right|4,363||MBA||24. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58726)||1998 DG19|| align=right|15,4|| align=right|2,793|| align=right|0,029|| align=right|3,01|| align=right|4,666||MBA||24. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58727)||1998 DA21|| align=right|16,6|| align=right|2,386|| align=right|0,251|| align=right|1,77|| align=right|3,684||MBA||22. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58728)||1998 DR23|| align=right|15,7|| align=right|2,972|| align=right|0,050|| align=right|1,43|| align=right|5,124||MBA||19. februar 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(58729)||1998 DJ24|| align=right|14,9|| align=right|2,564|| align=right|0,165|| align=right|13,68|| align=right|4,104||MBA||22. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58730)||1998 DR28|| align=right|15,3|| align=right|2,760|| align=right|0,197|| align=right|3,34|| align=right|4,584||MBA||26. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58731)||1998 DE32|| align=right|15,7|| align=right|2,702|| align=right|0,071|| align=right|4,67|| align=right|4,441||MBA||21. februar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58732)||1998 DL34|| align=right|14,0|| align=right|2,796|| align=right|0,082|| align=right|11,96|| align=right|4,674||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58733)||1998 DH35|| align=right|13,7|| align=right|2,575|| align=right|0,090|| align=right|13,74|| align=right|4,132||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58734)||1998 EP|| align=right|17,7|| align=right|2,321|| align=right|0,141|| align=right|5,32|| align=right|3,535||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58735)||1998 EP2|| align=right|15,2|| align=right|2,441|| align=right|0,153|| align=right|2,30|| align=right|3,814||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58736)||1998 EO6|| align=right|14,6|| align=right|2,611|| align=right|0,091|| align=right|4,11|| align=right|4,218||MBA||1. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58737)||1998 EA10|| align=right|15,0|| align=right|2,692|| align=right|0,175|| align=right|13,05|| align=right|4,417||MBA||14. marec 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58738)||1998 EX10|| align=right|16,4|| align=right|2,364|| align=right|0,112|| align=right|5,62|| align=right|3,633||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58739)||1998 EZ11|| align=right|16,1|| align=right|2,408|| align=right|0,157|| align=right|4,83|| align=right|3,736||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58740)||1998 ES12|| align=right|14,9|| align=right|3,185|| align=right|0,143|| align=right|3,05|| align=right|5,683||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58741)||1998 EZ12|| align=right|14,0|| align=right|2,757|| align=right|0,096|| align=right|9,36|| align=right|4,578||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58742)||1998 EG13|| align=right|16,5|| align=right|2,789|| align=right|0,150|| align=right|4,59|| align=right|4,656||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58743)||1998 EJ13|| align=right|16,5|| align=right|2,389|| align=right|0,131|| align=right|2,83|| align=right|3,691||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58744)||1998 EN13|| align=right|16,4|| align=right|3,201|| align=right|0,099|| align=right|6,21|| align=right|5,726||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58745)||1998 FM3|| align=right|15,8|| align=right|2,876|| align=right|0,076|| align=right|1,67|| align=right|4,877||MBA||20. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58746)||1998 FS3|| align=right|15,9|| align=right|2,857|| align=right|0,070|| align=right|1,23|| align=right|4,828||MBA||20. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58747)||1998 FJ5|| align=right|15,8|| align=right|1,918|| align=right|0,032|| align=right|23,64|| align=right|2,656||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58748)||1998 FB9|| align=right|15,4|| align=right|3,055|| align=right|0,141|| align=right|3,63|| align=right|5,340||MBA||22. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58749)||1998 FG10|| align=right|14,6|| align=right|2,796|| align=right|0,043|| align=right|2,35|| align=right|4,675||MBA||24. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58750)||1998 FY10|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,065|| align=right|2,22|| align=right|4,346||MBA||25. marec 1998||Caussols||ODAS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov